La gara di pistola 25 metri femminile dei Giochi della XXXI Olimpiade si è svolta il 9 agosto 2016. Hanno partecipato 40 atlete provenienti da 30 diverse nazioni.

Record

Turno di qualificazione

Semifinale

Finali

Finale per l'oro

Finale per il bronzo

Collegamenti esterni 

Pistola 25 F